Bauhaus  se poate referi la:

Bauhaus

Staatliches Bauhaus 
Staatliches Bauhaus - Școală de artă, design și arhitectură originară din Germania, fondată în orașul Weimar, în 1919, de către arhitectul, designerul și pedagogul german Walter Gropius.

Bauhaus 
curent artistic extrem de influent în arhitectura, artele plastice, designul, fotografia, mobilierul și decorările interioare ale secolului 20, generat de crearea instituției Staatliches Bauhaus, de personalitatea lui Walter Gropius și a multor altor personalități artistice pe care acesta le-a "condensat" în jurul școlii Bauhaus.

Revista "Bauhaus" 
revista internă a grupării Bauhaus

"Bauhausbücher" 
colecția de cărți a grupării artistice Bauhaus

Bauhaus (caractere) 
un anumit tip de caractere tipografice, realizat de Herbert Bayer, al mișcării artistice Bauhaus, caracterizat prin colțuri rotunjite și litere voluminoase, promovat de însăși mișcarea artistică omonimă.

New Bauhaus

New Bauhaus 
școală de design fondată de fostul membru al Bauhaus, László Moholy-Nagy, în Chicago, după imigrarea sa în Statele Unite ale Americii și după desfințarea "instituției-mamă", Staatliches Bauhaus, din Germania de către naziști în februarie 1933.

The New Bauhaus 
The New Bauhaus sau Stilul The New Bauhaus, sau Stilul New Bauhaus, (conform The New Bauhaus Style sau doar New Bauhaus Style), stil arhitectural care a renăscut în Statele Unite, în ultimele decenii ale secolului 20, datorită prezenței în viața arhitecturală a SUA a câtorva dintre cei mai importanți arhitecți ai mișcării Bauhaus, așa cum sunt Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe și Marcel Breuer.

Bauhaus-Universität Weimar 
(BUW) (în română, Universitatea Bauhaus din Weimar) este o universitate pentru studii creative cu sediul în Weimar, Germania.  Între 1919 și 1921 a fost chiar Staatsliches Bauhaus, arhi-cunoscută pe scurt ca Bauhaus.  Începând cu anul 1993 este locul de desfășurare al Academiei europene de vară (European Summer Academy).

Altele  
 Bauhaus (companie), companie internațională activând în magazine de desfacere cu amănuntul
 8502 Bauhaus, asteroid al centurii de asteroizi, descoperit la 14 octombrie 1990
 Bauhaus Project (computing), proiect de cercetare software, comun de un consortium de universități și companii.
 Bauhaus în Weimar, Dessau și Bernau, World Heritage Site din Germania
 Phil Bauhaus (n. 1994), ciclist german
 Bauhaus (formație), formație britanică de rock gotic formată în Northampton, în 1978, practicând genurile muzicale cunoscute ca Post-punk și Gothic rock. 

^ 
Nume proprii